Amerikai Egyesült Államok
Whitehall (Texas)
Whitehall (Virginia)
Whitehall (Wisconsin)
 Egyesült Királyság
Whitehall (út), londoni utca
Whitehall (Hampshire)
Whitehall (Orkney)